Валерий Беляков:
 Беляков, Валерий Николаевич (род. 1953) — советский игрок в хоккей на траве.
 Беляков, Валерий Павлович (1941—2009) — российский актёр, режиссёр, акробат и каскадёр.